Зоїл I, Зоїл I Дікайос (Праведний) (*Ζωΐλος Α΄ ὁ Δίκαιος, д/н — 120 до н. е.) — індо-грецький цар Паропамісадів і Арахозії у 130 до н. е.—120 до н. е. роках.
 Зоїл II, Зоїл II Сотер (Рятівник) (*Ζωΐλος Β΄ ὁ Σωτήρ, д\н — бл. 35/30 до н. е.) — індо-грецький цар у Східному Пенджабі в 55 до н. е. — бл. 35/30 до н. е. роках.
 Зоїл — критик Гомера в IV ст. до н.е.
 Зоїл — позначення в’їдливого, нетолерантного критика

Посилання 
Зоїл  //